Blackhawk oder Black Hawk heißen:

Personen:

 Black Hawk (Häuptling) (Sauk Makataimeshekiakiak, 1767–1838), Häuptling der Sauk und Fox
 Black Hawk (Künstler) (um 1832 – nach 1889), Medizinmann der Lakota
 Black Hawk (Lacrossespieler) (unbek., um 1904), kanadisch-indianischer Lacrossespieler

Technik:

 Curtiss XF-87, US-amerikanisches Kampfflugzeug
 Sikorsky S-67, US-amerikanischer Kampfhubschrauber (nur Prototypen 1964–74)
 Sikorsky UH-60, US-amerikanische Transport- und Mehrzweckhubschrauber (mit zahlreichen Varianten)
 USS Black Hawk (1848), US-Kanonenboot (ursprüngliche Bezeichnung USS New Uncle Sam)
 USS Black Hawk (1904), Passagierschiff der Vereinigten Staaten (1917 übernommen, ursprünglich Rhaetia)
 USS Black Hawk (AD-9), US-Zerstörer-Tender der gleichnamigen Black-Hawk-Klasse (im Dienst von 1913 bis 1947)
 USS Black Hawk (MHC-58), US-Minenjagdboot der Osprey-Klasse

 Blackhawk Mining LLC, das größte Mountaintop-Removal-Mining-Unternehmen der USA
 Clark Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (Markenname)

sowie:
 Chicago Blackhawks, Mannschaft der National Hockey League
 Blackhawk (Band), Country-Band
 Black Hawk (Band), deutsche Heavy-Metal-Band.
 Blackhawk (Comic), Comicserie von DC Comics

Black Hawk oder Blackhawk heißen folgende geographische Objekte:

Verwaltungseinheiten, Gemeinden:
 Black Hawk County, Verwaltungseinheit in Iowa, Vereinigte Staaten

 Black Hawk (Colorado), im Gilpin County, Vereinigte Staaten
 Black Hawk (Iowa), im Scott County, Vereinigte Staaten
 Blackhawk (Kalifornien), im Contra Costa County
 Black Hawk (Kentucky), im Trigg County, Vereinigte Staaten
 Black Hawk (Louisiana), im Concordia Parish, Vereinigte Staaten
 Black Hawk (Mississippi), im Carroll County, Vereinigte Staaten
 Black Hawk (Missouri), im Clark County, Vereinigte Staaten
 Black Hawk (New Mexico), im Grant County (nicht mehr existent), Vereinigte Staaten
 Black Hawk (Wisconsin), im Sauk County, Vereinigte Staaten
 Black Hawk Manor, im Sauk County, Wisconsin, Vereinigte Staaten

Baulichkeiten:

 Black Hawk Hotel, in Cedar Falls, Iowa, Vereinigte Staaten
 Blackhawk Hotel, in Davenport, Iowa, Vereinigte Staaten
 Black Hawk (Jazzclub), ehemaliger Jazzclub in San Francisco, Vereinigte Staaten (1949–1963)
 Black Hawk Museum and Lodge, in Rock Island, Illinois, Vereinigte Staaten
 Black Hawk Elementary School, in Black Hawk, South Dakota, Vereinigte Staaten

Inseln:

 Blackhawk Island (Illinois), Inseln in den Vereinigten Staaten
 Blackhawk Island (Iowa), Inseln in den Vereinigten Staaten
 Blackhawk Island (Ohio), Inseln in den Vereinigten Staaten
 Blackhawk Island (Wisconsin), Inseln in den Vereinigten Staaten
 Black Hawk Lake, See im Tuolumne County, Kalifornien, Vereinigte Staaten

sowie:
 Black Hawk State Park, Park im Sac County, Iowa, Vereinigte Staaten

Siehe auch: 

 Black Hawk Down